Il singolare del torneo di tennis Sporting Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Oscar Serrano-Gamez che ha battuto in finale Juan Albert Viloca 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Nicolas Thomann (secondo turno)
 Iván Miranda (primo turno)
 Andrea Gaudenzi (primo turno)
 Vasilīs Mazarakīs (quarti di finale)

 Vadim Kucenko (primo turno)
 Stefano Galvani (secondo turno)
 George Bastl (secondo turno)
 Joan Balcells (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sporting Challenger 2003